Halophytum ameghinoi – gatunek rośliny z monotypowego rodzaju Halophytum i rodziny Halophytaceae z rzędu goździkowców. Jest to roślina jednoroczna będąca endemitem patagońskim, występująca jedynie na rozproszonych stanowiskach na suchych terenach w Argentynie.

Morfologia 
Mięsista roślina o płożących się, rozgałęzionych pędach. Liście są skrętoległe, bez przylistków. Jednopłciowe kwiaty skupione są w groniastych kwiatostanach wyrastających w kątach liści. Najpierw rozwijają się kwiatostany żeńskie, z czasem powyżej pojawiają się kwiatostany z kwiatami męskimi. Kwiaty żeńskie pozbawione są okwiatu i składają się jedynie z 3 drobnych przysadek wspierających górną zalążnię złożoną z 3 owocolistków. Drobne kwiaty męskie także wsparte są przysadkami, tworzą kwiatostany o długości ok. 1 cm. Kwiaty te mają 4 błoniaste listki okwiatu i 4 pręciki. Owoce są jednonasienne i zamykane są w grupach po 2-3 przez zdrewniałą okrywę.

Systematyka 
Gatunek był początkowo włączany do rodzaju trętwian (Tetragonia), później do komosowatych. W wyniku badań molekularnych okazało się, że gatunek reprezentuje odrębną linię rozwojową w obrębie centralnej grupy rodzin goździkowców.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Przypisy 

Goździkowce